Orka, de zwaardwalvis

Vernoemd
Orca (schip, 1954)
Orca (1977), een Amerikaanse film uit 1977 over een orka.
Orca (2020), een Zweedse film uit 2020 
A.U.S.R. Orca, Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca
ZV Orca, een zwem- en waterpolovereniging uit Leeuwarden
Orca (automerk), een Liechtensteins supersportwagenmerk
Orca (zwemkleding), een merk van zwemkledij
Orca (schermlezer), een computerprogramma voor mensen met visuele beperkingen
Orca (webbrowser), een webbrowser

Overig
Orca (Fundão), een plaats in de Portugese gemeente Fundão